A Republikanska futbołna grupa (1980/1981) była 57. edycją najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Bułgarii. W rozgrywkach brało udział 16 zespołów. Tytuł obroniła drużyna CSKA Septemwrijsko Zname Sofia.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 A Profesionałna futbołna grupa

Bibliografia 
 

1980 w piłce nożnej
1981 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Bułgarii
1980 w Bułgarii
1981 w Bułgarii